Sobin ist ein US-amerikanischer Familien- und ein polnischer Ortsname:

Familienname:
 Gustaf Sobin (1935–2005), US-amerikanischer Lyriker und Erzähler

Ortsname:
 Sobin (Węgorzewo), Stadtteil von Węgorzewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Karlshöh, Ortsteil der Gemeinde Kehlen, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Sobin (Polkowice), Dorf im Powiat Polkowicki, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen